Белчуг има више значења:

 Белчуг (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Белчуг (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији